La Qazaqstan Superkubogy 2012 è stata la 5ª edizione della Supercoppa kazaka.

La partita si è disputata a Astana allo stadio Astana Arena tra Şaxter, vincitore del campionato e Ordabası, vincitore della coppa.

A conquistare il trofeo è stato l'Ordabası per 1-0. Per la squadra di Šymkent è il primo titolo.

Tabellino

Formazioni

Voci correlate 
 Qazаqstan Prem'er Ligasy 2011
 Qazaqstan Kubogy 2011

Calcio nel 2012
Qazaqstan Superkubogy
Competizioni sportive a Nur-Sultan